

Geografia

Trevisani – frazione di Comeno

Persone
 Trevisani – cognome italiano
Amilcare Trevisani – ex calciatore italiano
Angelo Trevisani – pittore italiano
Carter Trevisani – ex hockeista sul ghiaccio italo-canadese
Francesco Trevisani – pittore italiano
Giulio Trevisani – scrittore italiano
Giuseppe Trevisani – designer e giornalista italiano
Giuseppe Ignazio Trevisani – politico italiano
Marcantonio Trevisani – ammiraglio italiano
Raffaele Trevisani – flautista italiano
Riccardo Trevisani – giornalista, commentatore televisivo e conduttore televisivo italiano
Romano Trevisani – chitarrista italiano
Silvano Trevisani – ex calciatore italiano